20 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 20 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (II RP)